Chris Griffin ist der Name folgender Personen:

* Chris Griffin (Musiker) (1915–2005), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Chris Griffin (Politiker), US-amerikanischer Politiker

Chris Griffin ist der Name folgender fiktiven Figuren:

 Chris Griffin (Trickfigur), Figur der Zeichentrickserie Family Guy, siehe Family Guy #Chris Griffin